Il giallo è un colore primario.

Il termine giallo può anche riferirsi a:

Cinema 
 Giallofilm del 1933 di Mario Camerini
 Giallofilm del 2009 di Dario Argento

Generi artistici 
 Giallogenere narrativo improntato al mistero e al poliziesco
 Cinema giallogenere cinematografico basato sull'omonimo genere letterario
 Giallo all'italianagenere cinematografico italiano sviluppatosi a cavallo tra gli anni sessanta e settanta
 Fumetti giallifumetti dalle tematiche riconducibili al giallo o al poliziesco

Televisione 
 Gialloprogramma televisivo del 1987 condotto da Enzo Tortora
 Giallocanale televisivo italiano attivo dal 2012

Altro 
 Giallo è una rivista settimanale edita da Cairo Editore